

Sigle  
 Accelerated Graphics Port – interfaccia di collegamento per dispositivi informatici
 Ave Gratia Plena

Codici 
 AGP – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Pablo Ruiz Picasso di Malaga (Spagna)
 agp – codice ISO 639-3 della lingua paranana

Geologia 
  AGP – Serie dell'Agro Pontino – in provincia di Latina – sintema stratigrafico del Lazio